Портиџ има више значења:
 Округ Портиџ (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Округ Портиџ (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Портиџ (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Портиџ (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Портиџ (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Портиџ (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Портиџ (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Портиџ (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Портиџ ла Прери,
 Портиџ (софтвер)